Загорцы () — село в Заболотцевской сельской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 82 человека. Занимает площадь 0,493 км². Почтовый индекс — 80660. Телефонный код — 3266.

Ссылки 
 Загорцы на сайте Верховной рады Украины